Чинаба́дский район () — единица административного деления Андижанской области Узбекской ССР, существовавшая в 1943—1962 годах.

История 
Чинабадский район с центром в кишлаке Чинабад был образован 13 февраля 1943 года в составе Андижанской области Узбекской ССР.

По данным на 1 октября 1948 года район включал 7 сельсоветов: им. Ахунбабаева, Елтыкашка, Куштепасарай, Сиза, Ходжаабад, Чинабад и Эскихаккулабад.

24 декабря 1962 года Чинабадский район был упразднён.

Население 
По данным переписи 1959 года, в районе проживало 30 413 человек.

Примечания 

Упразднённые районы Узбекистана